Trigonia:

 Trigonia — монотиповий рід грибів родини , що наразі є синонімом роду Triangularia.
  — вимерлий рід морських молюсків з родини , що жив у палеозої, мезозої, палеоцені та кайнозої.
  — рід рослин родини Trigoniaceae порядку мальпігієцвіті.